

31 июля 

 Амадор, Рафаэль (59) — мексиканский футболист, защитник .
 Бехмен, Алия (77) — боснийский государственный деятель, премьер-министр Федерации Боснии и Герцеговины (2001—2003) .
 Джемаль, Орхан Гейдарович (51) — российский военный журналист, сын Гейдара Джемаля; убит .
 Меньшов, Владимир Александрович (84)  — советский производственный деятель, заслуженный работник сельского хозяйства Украины, народный депутат Украины (1990—1994) .
 Радченко, Кирилл (33) — российский оператор; убит .
 Расторгуев, Александр Евгеньевич (47) — российский кинорежиссёр-документалист; убит .
 Тветер, Финн (70) — норвежский гребец академического стиля, серебряный призёр летних летних Олимпийских игр в Монреале (1976) .
 Теох Сенг Кхон (99) — малайзийский бадминтонист, победитель Кубка Томаса (1949) .

30 июля 

 Горбачёв, Виктор Сергеевич (57) — украинский государственный деятель, депутат Верховной рады Украины (1998—2006) .
 Давыдова, Эльмира Мингажевна (78) — советский и российский музыковед .
 Делламс, Рон (82) — американский политический деятель, член Палаты представителей США (1971—1998) .
 Катышев, Андрей Павлович (88) — советский военно-морской деятель, контр-адмирал (1974), Герой Советского Союза (1979) .
 Мирзазаде, Хайям Хады оглы (82) — советский и азербайджанский композитор, профессор, народный артист Азербайджанской ССР .
 Моторный, Дмитрий Константинович (90) — советский и украинский новатор сельскохозяйственного производства, председатель колхоза имени Кирова Белозёрского района Херсонской области, дважды Герой Социалистического Труда (1966, 1986), Герой Украины (2002) .

29 июля 

 Алексеев, Аркадий Владимирович (71) — советский и российский океанолог, член-корреспондент РАН (1997) .
 Аристов, Виталий Васильевич (73) — советский и российский физик-рентгенооптик, член-корреспондент РАН (1997) .
 Николай Волков (70) — югославский и американский профессиональный рестлер .
 Джеймс, Арсен (73) — cентлюсийский государственный деятель, министр образования и культуры (2006—2011) .
 Драгоевич, Оливер (70) — югославский и хорватский певец .
 Кузнецова, Наталья Вадимовна (55) — советская и российская актриса театра и кино, выступавшая на сцене Московского театра имени М. Н. Ермоловой (с 1984) .
 Лондон, Яков Рувимович (54) — российский журналист, медиаменеджер, лауреат премии ТЭФИ (2002), член Академии Российского телевидения (2001), вице-президент телекомпании «НТН» .
 Паршкова, Елена Владимировна (41) — российская гандболистка, чемпионка мира по гандболу (2001), заслуженный мастер спорта России (2001) .
 Скофтеруд, Вибеке (38) — норвежская лыжница, чемпионка зимних Олимпийских игр в Ванкувере (2010), двукратная чемпионка мира; несчастный случай .
 Станько, Томаш (76) — польский джазмен, трубач-виртуоз и композитор .
 Цалай-Якименко, Александра Сергеевна (86) — советский и украинский музыковед. Член Национального союза композиторов Украины .
 Шеховцов, Сергей Алексеевич (56) — российский актёр театра и кино .

28 июля 

 Калашников, Александр Григорьевич (76) — советский и российский баскетбольный тренер, заслуженный тренер России .
 Литвинов, Александр Александрович (91) — советский борец, трехкратный чемпион РСФСР и двукратный чемпион первенства СССР по классической борьбе [?].
 Мильштейн, Семён Петрович (58) — российский трубач, руководитель эстрадного оркестра «Данс-ленд» (с 2005), заслуженный артист Российской Федерации (1999) .
 Огнянович, Миша (63) — сербский адвокат, защитник Слободана Милошевича в Гаагском трибунале; убит .
 Рыбалка, Виталий Викторович (95) — советский военачальник, командующий 73-й воздушной армией (1964—1970), генерал-лейтенант в отставке .
 Харитонов, Борис Степанович (83) — советский и украинский актёр. заслуженный артист Украины (1997) [www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/34099/bio/].
  (67) — польская певица и автор песен .

27 июля 

 Абдуллаева, Сиёсатхон (77) — Герой Узбекистана (2008) .
 Белявский, Владимир Степанович (77) — советский и белорусский тренер по велоспорту, мастер спорта СССР  .
 Войнович, Владимир Николаевич (85) — русский писатель, поэт и драматург, лауреат Государственной премии Российской Федерации (2000) .
 Каюмов, Гафур (59) — российский драматург; несчастный случай .
 Крамер, Поппи (46) — американская актриса и комик .
 Левин, Исидор Геймович (98) — советский и эстонский учёный-фольклорист и культуролог .
 Мадемилова, Кулбубу Чортоновна (88) — советская киргизская артистка балета, солистка Киргизского театра оперы и балета (1943—1959), народная артистка Киргизской ССР (1979) .
 Насвитис, Альгимантас (90) — советский и литовский архитектор, профессор, министр строительства и урбанистики Литвы (1990—1992), лауреат Государственной премии СССР (1983), брат Витаутаса Насвитиса .
 Хашиду, Абубакар (74) — нигерийский государственный деятель, губернатор штата Гомбе (1999—2003) .
 Шенталинский, Виталий Александрович (78) — советский и российский писатель, поэт, журналист и правозащитник, педагог, создатель комиссии по творческому наследию репрессированных писателей .
 Шундров, Юрий Александрович (62) — советский и украинский хоккейный вратарь и тренер .

26 июля 

 Дель Агила, Альфредо (83) — мексиканский футболист, игрок национальной сборной страны .
 Демачи, Адем (82) — косовский писатель и политик, политзаключённый .
 Квейнис, Алоизас (56) — литовский шахматист, гроссмейстер (1992) .
 Котов, Александр Михайлович (72) — советский и украинский тренер по боксу, заслуженный тренер СССР. заслуженный тренер Украины .
 Махкамов, Руфат Гулямович (88) — советский и узбекский учёный в области машиностроения, академик Академии наук Узбекистана (2000) .
 Менделевич, Давыд Моисеевич (87) — советский и российский психиатр, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации .
 Мохнач, Александр Михайлович (86) — токарь Новосибирского электровозоремонтного завода Министерства путей сообщения СССР, Герой Социалистического Труда (1981) .
 Рамирес, Орландо (75) — чилийский футболист .
 Эллис, Мэри (101) — британская военная лётчица, участница Второй мировой войны .

25 июля 

 Балавадзе, Вахтанг Михайлович (91) — советский и грузинский борец вольного стиля, пятикратный чемпион СССР, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956), заслуженный мастер спорта СССР (1955) .
 Богданов, Анатолий Анатольевич (73) — советский и российский военачальник, заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (1994—1996), генерал-полковник в отставке .
 Веспа, Либер (46) — уругвайский футболист и тренер .
 Маркьонне, Серджо (66) — итальянский бизнесмен, директор концерна Fiat-Chrysler .
 Нордин, Йеспер (21) — шведский хоккеист .
 Пуно, Рикардо (95) — филиппинский государственный деятель, министр юстиции (1979—1984) .
 Сепеши, Дьёрдь (96) — венгерский спортивный комментатор .
 Уильямс, Патрик (79) — американский композитор, автор музыки к кино- и телефильмам .
 Шайн, Герман (Мендель Шингешихт) (96) — узник Освенцима, бежавший из лагеря вместе с Максом Дриммером .

24 июля 

 Аоки, Масанао (87) — японский экономист .
 Атанасов, Петр (41) — болгарский альпинист, основатель международного кинофестиваля горных культур в Банско .
 Беляев, Игорь Константинович (86) — советский и российский режиссёр и сценарист документальных фильмов, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1997) .
 Битколов, Виктор Ахмет-Янович (67) — советский и российский художник .
 Визжачёв, Александр Александрович (71) — советский волейболист, тренер .
 Гюрчинов, Милан (89) —  македонский славист, литературный критик, теоретик литературы .
 Казулли, Винченцо Сильвано (73) — итальянский астроном .
 Кузнецов, Юрий Петрович (94) — советский и российский художник и педагог .
 Чевелев, Валерий Васильевич (71) — советский и российский художник .
 Яковлев, Вениамин Фёдорович (86) — советский и российский государственный деятель, министр юстиции СССР (1989—1990), председатель Высшего арбитражного суда СССР (1990—1991) и Российской Федерации (1992—2005), член-корреспондент РАН (2003), полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» .

23 июля 

 Абдурахманов, Гайирбек Магомедович (75) — советский и российский дагестанский эколог, заслуженный деятель науки Российской Федерации (2001) .
 Аллен, Мэрион Питтман (92) — американская политическая деятельница, журналистка, сенатор США от Алабамы (1978) .
 Балицкий, Виталий Викторович (39) — украинский футболист и тренер («Подолье» Хмельницкий) .
 Джуан, Стивен (69) — австралийский антрополог .
 Исаков, Александр Николаевич (39) — российский актёр театра и кино, артист Государственного театра киноактёра (2004—2018) 
 Комаров, Владимир Дмитриевич (69) — советский и российский конькобежец, участник Олимпийских игр-1972, заслуженный тренер РСФСР (1986), заслуженный работник физической культуры РФ (1999), председатель Федерации конькобежного спорта России (1974—2009) .
 Коротеев, Глеб Васильевич (93) — советский звукорежиссёр кино .
 Линарте, Сильва (79) — советская и латвийская художница .
 Но Хвечхан (61) — южнокорейский политик; самоубийство.
 Переяславец, Владимир Иванович (99) — советский и российский живописец, народный художник РСФСР (1980), академик РАХ (2002) .
 Соколова, Лидия Сергеевна (82) — советский и российский тренер по самбо, заслуженный тренер РСФСР .
 Тонутти, Джузеппе (93) — итальянский политик, депутат Сената Италии .
 Ферри, Люси (58) — британская фотомодель; самоубийство .
 Халид Саллех (70) — малайзийский актёр и поэт .
 Чой Ин Ху (82) — южнокорейский писатель .
 Шачко, Оксана (31) — украинская общественная активистка, соосновательница движения Femen; самоубийство .
 Юнко, Александра Петровна (65) — молдавская русскоязычная поэтесса и публицист, главный редактор детского журнала «Радуга» .

22 июля 

 Борисенко, Юлия Олеговна (28) — российская и белорусская футболистка, чемпионка России и Белоруссии; утонула .
 Махмуд, Фатыма Абдель (73) — суданский политик, один из лидеров Суданского социалистического демократического союза .
 Мияко, Тиё (117) — японская долгожительница, старейшая жительница планеты .
 Приходько, Владимир Петрович (69) — советский и казахстанский ватерпольный арбитр .
 Схаляхо, Абубачир Адышесович (Абу Схаляхо) (89) — советский и российский адыгейский филолог, фольклорист, историк и писатель, лауреат Государственной премии Республики Адыгея .
 Хейвенс, Френк (94) — американский гребец-каноист, чемпион летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) .
 Элефтериу, Манос (80) — греческий поэт и писатель .
 Эгизбаев, Уланбек (28) — журналист киргизского радио, обладатель премии Webby Awards; утонул .
 Юшков, Лев Николаевич (67) — российский театральный актёр, артист Первоуральского театра драмы «Вариант» (с 1987), заслуженный артист Российской Федерации (2006) .

21 июля 

 Бураков, Виктор Васильевич (70) — советский и российский следователь, генерал-майор милиции в отставке, участник поимки маньяка и серийного убийцы Андрея Чикатило .
 Вендел, Элмари (89) — американская киноактриса .
 Голд, Джонатан (57) — американский ресторанный критик, лауреат Пулитцеровской премии (2007) .
 Коробова, Галина Григорьевна (80) — советский и российский экономист, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации .
 Мацумото, Рю (67) — японский государственный деятель, министр окружающей среды Японии (2010—2011) .
 Толедо, Воутер (74) — фигурист из Нидерландов, участник зимних Олимпийских игр 1964 года .
 Хан, Энни Али (38) — пакистанская фотомодель, журналистка и писательница; самоубийство .

20 июля 

 Вестерталер, Кристоф (53) — австрийский футболист, игрок национальной сборной .
 Высоцкая, Иза Константиновна (81) — советская и российская театральная актриса, артистка Нижнетагильского театра драмы, народная артистка Российской Федерации (2005), первая жена Владимира Высоцкого .
 Дмитриев, Валерий Александрович (72) — советский и российский поэт и бард .
 Рассветалов, Леонид Александрович (77) — советский и российский радиоинженер, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации .
 Рейзен, Татьяна Марковна (88) — советский российский переводчик фильмов и текстов, дочь Марка Рейзена .
 Семёнов, Владлен Трофимович (78) — советский и украинский архитектор, заслуженный архитектор Украинской ССР (1990), лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры (1999), академик Украинской академии архитектуры (1992), главный архитектор Харькова (1982—1994) .
 Спивак, Мария Викторовна (55) — российская литературная переводчица .
 Хук, Джефф (89) — австралийский художник-мультипликатор и иллюстратор .
 Шильхер, Хайнц (71) — австрийский футболист, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов (1972, 1973) в составе голландского «Аякса» .

19 июля 

 Савостиков, Иван Иванович (76) — советский и белорусский футболист и тренер («Динамо» Минск), мастер спорта СССР, заслуженный тренер Белорусской ССР .
 Тен, Денис Юрьевич (25) — казахстанский фигурист, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи; убийство .
 Фусканьи, Нино (80) — итальянский актёр .
 Хасимото, Синобу (100) — японский сценарист, режиссёр, продюсер, соавтор режиссёра Акиры Куросавы .
 Шнепп, Джон (51) — американский деятель музыкальной и киноиндустрии .

18 июля 

 Кумашов, Владимир Алексеевич (67) — советский и российский художник .
 Лобычев, Александр Михайлович (60) — российский филолог, галерист, искусствовед и арт-критик .
 Нанн, Морис (79) — британский автогонщик, инженер, конструктор и руководитель команд .
 Пропп, Михаил Владимирович (81) — советский и российский биолог, специалист в области морской экологии и гидробиологии, научный сотрудник Дальневосточного института биологии моря, участник подводных погружений во всех океанах мира, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999) .
 Рихтер, Бертон (87) — американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1976) .
 Садчиков, Виктор Михайлович (78) — советский и российский фотожурналист, корреспондент ИТАР-ТАСС по Алтайскому краю .

17 июля 

 Бич, Гари (70) — американский актёр 
 Блейк, Ивонн (78) — британская и испанская художница по костюмам кино, лауреат премии «Оскар» за лучший дизайн костюмов (1971) .
 Борисов, Анатолий Александрович (85) — советский и российский учёный, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института химической физики имени Н. Н. Семёнова Российской академии наук, лауреат Государственной премии РФ (2002), Государственной премии СССР и Премии Совета Министров СССР .
 Браславский, Игорь Иосифович (59) — российский певец и композитор, артист шоу-группы «Доктор Ватсон», заслуженный артист Российской Федерации (1999) .
 Бхадури, Рита (62) — индийская актриса .
 Голованов, Александр Дмитриевич (62) — советский и украинский архитектор, главный архитектор Одессы (с 2014) .
 Жуковский, Владислав Яковлевич (73) — советский и российский театральный актёр, артист Красноярского театра драмы имени А. С. Пушкина (с 1978), заслуженный артист РСФСР .
 Калиниченко, Леонид Андреевич (81) — советский и российский учёный в области информатики .
 Ландестой, Буллумба (92) — доминиканский пианист и композитор .
 Ненадал, Радослав (88) — чешский писатель и литературный переводчик с английского языка .
 Николич, Пантелия (90) — сербский инженер-электротехник, действительный член Сербской академии наук и искусств (2000) .
 Стивенс, Дэвид (77) — австралийский сценарист и режиссёр  .
 Ткаченко, Игорь Вячеславович (46) — российский геофизик, ведущий научный сотрудник лаборатории геофизических пограничных слоев СПбФ ИО РАН, доктор технических наук, профессор РАН .
 Уайтмор, Хью (82) — британский драматург и сценарист  .

16 июля 

 Бурда, Вацлав (45) — чешский хоккеист; ДТП .
 Гуардия, Хайме (89) — перуанский певец, музыкант и композитор .
 Джонс, Робин (64) — американский баскетболист, чемпион НБА (1976/1977) .
 Жиру, Франк (62) — французский сценарист комиксов и писатель .
 Каруана, Габриэль (89) — мальтийский художник .
 Кон, Мария (83) — югославская и хорватская актриса .
 Пискун, Ежи (80) — польский баскетболист и тренер .
 Сусликов, Михаил Львович (96) — советский и украинский хореограф, руководитель танцевального ансамбля «Юность Закарпатья» (с 1961), народный артист Украины (1999) .
 Франк, Ромеро (46) — испанский рок-певец, солист группы Locomia .
 Чу Квай Лам (75) — малайзийский футболист, игрок национальной сборной страны .

15 июля 

 Ансенс, Ронни Фредерик (29) — норвежский лыжник, призёр этапа Кубка мира .
 Бучер-Йохансен, Олаф (91) — норвежский дипломат, посол Норвегии в Советском Союзе (1985—1990) .
 Витязев, Вениамин Владимирович (75) — советский и российский астроном, директор Астрономического института им. В. В. Соболева СПбГУ (1994—2007), почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации .
 Воронин, Владимир Валентинович (68) — советский и российский оперный певец (тенор) и педагог по вокалу, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2003) .
 Данилов, Николай Степанович (73) — советский самбист, чемпион мира.
 ДеКлуэ, Тэрил (66) — американский певец (Galactic) .
 Мироненко, Геннадий Михайлович (79) — офицер-подводник, начальник Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф. Э. Дзержинского, доктор военных наук, профессор, контр-адмирал .
 Собринью (Фабиу Криспиньяну ду Насименту) (67) — бразильский эстрадный певец .
 Цимбалюк, Евгений Константинович (56) — украинский писатель и журналист .
 Шурбек, Драгутин (71) — югославский и хорватский игрок в настольный теннис, двукратный чемпион мира (1979, 1983) .
 Эмери, Рэй (35) — канадский хоккейный вратарь; утонул .

14 июля 

 Антанайтис, Вайдотас (89) — литовский политик, народный депутат СССР, член Саюдиса, посол Литвы в ФРГ (1993—1994), руководитель Союза литовского народа (1997—1998) .
 Брыкин, Владимир Александрович (64) — советский футболист, полузащитник, игрок спортивного клуба Спартак (Орёл) (1983—1990), российский спортивный деятель .
 Буздалов, Иван Николаевич (89) — советский и российский экономист, академик РАСХН (1995—2013), академик РАН (2013) .
 Вейгл, Петр (79) — чешский режиссёр театра и кино, сценарист .
 Гурираб, Тео-Бен (79) — намибийский государственный деятель, министр иностранных дел (1990—2002), премьер-министр (2002—2005), спикер Национальной ассамблеи Намибии (2005—2015)  .
 Дихганс, Криста (78) — немецкая художница .
 Казалинуово, Марио (96) — итальянский государственный деятель, министр транспорта Италии (1982—1983) .
 Кронбергер, Ханс (74) — австрийский политик, депутат Европейского парламента (1996—2004) .
 Тихон (Чижевский) (70) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), епископ Ивано-Франковский и Коломыйский (с 2014 года) .
 Томас, Рон (67) — американский баскетболист .
 Шарипова, Замзагуль Нусипбаевна (87) — советская и казахская актриса театра и кино, педагог .
 Ясукайтите, Видманте (70) — советская и литовская писательница .

13 июля 

 Агулеци, Лусик (Лусина Жоржиковна Самвелян) (72) — советская и армянская художница, этнограф и писательница, заслуженный деятель искусств Республики Армения .
 Дрэготи, Стэн (85) — американский режиссёр .
 Кассарате Тьяпе, Эдуар (68) — ивуарийский военный и политический деятель, генерал национальной жандармерии, посол Кот-д’Ивуара в Сенегале (2011—2017) .
 Окай, Атуквей (77) — ганский писатель .
 Офицеров, Пётр Юрьевич (43) — российский предприниматель, автор ряда исследований по проблемам и специфике взаимодействия поставщиков с розничными сетями в России, фигурант дела «Кировлеса» .
 Сарычев, Виль Георгиевич (93) — советский и российский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР по прыжкам на лыжах с трамплина и автомотокроссу .
 Сеньоль, Клод (101) — французский писатель .
 Столтенберг, Торвальд (87) — норвежский государственный деятель, министр обороны (1979—1981), министр иностранных дел (1987—1989 и 1990—1993), отец генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга .
 Ушаков, Александр Владимирович (64) — советский и российский поэт и журналист .
 Черенков, Роберт Дмитриевич (81) — советский и российский хоккеист и тренер, основатель и президент Межнациональной хоккейной лиги, главный тренер молодёжной хоккейной сборной СССР, заслуженный тренер СССР .
 Эрали Хан (68) — вождь памирских киргизов .

12 июля 

 Амир-Энтезам, Аббас (85) — иранский государственный деятель, заместитель премьер-министра (1979) .
 Вердун, Хосе (73) — уругвайский футболист, лучший бомбардир чемпионата Колумбии по футболу (1962, 1963) .
 Воскобойников, Иван Моисеевич (92) — советский и российский общественный деятель.
 Коршунова, Зоя Павловна (85) — советский овощевод, Герой Социалистического Труда (1973) .
 Марашлиев, Димитр (69) — болгарский футболист, нападающий (ЦСКА София) .
 Менса, Джозеф Генри (89) — ганский экономист, министр финансов (1969—1972) .
 Нильсон, Аннабелль (49) — британская фотомодель, писательница и телевизионная персона, муза Александра МакКуина .
 Новиков, Всеволод Васильевич (66) — российский государственный деятель, генерал-майор, начальник Сочинской таможни, главный федеральный инспектор аппарата представителя Президента России в Южном Федеральном округе по городу Сочи .
 Перри, Роджер (85) — американский киноактёр и композитор .
 Соверал, Лаура (Мария Лаура ду Соверал Родригеш) (85) — португальская киноактриса .
 Волдерс, Роберт (81) — нидерландский актёр, муж актрисы Одри Хепбёрн .
 Фернандес Альбор, Херардо (100) — испанский политик, губернатор Галисии (1977—1982) .
 Фетисов, Виктор Георгиевич (80) — советский и российский художник-скульптор, народный художник Российской Федерации (1997) .
 Чаппелл, Лен (77) — американский баскетболист .

11 июля 

 Афифи, Шейх Абдул Азим (48) — австралийский религиозный деятель египетского происхождения, верховный муфтий Австралии .
 Глазар, Вацлав (65) — чешский киноактёр .
 Кук, Ален (72) — французский бизнесмен, глава издательской группы Editis Holding .
 Лю Чжэньхуа (97) — китайский военный и политический деятель, генерал Народно-освободительной армии Китая, посол КНР в Албании (1971—1976) .
 Мазур, Яцек (60) — польский джазовый музыкант .
 Мынарж, Войтех (74) — чешский политик, представитель Чехии в Европарламенте .
 Рахмонов, Рахматулло (Рахматулло Рахмонзода) (55) — таджикский врач-невролог, вице-президент Академии медицинских наук Таджикистана .
 Ремиджино, Линди (87) — американский легкоатлет, двукратный чемпион летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) .
 Тамарина, Нина Александровна (91) — советский и российский биолог, доктор биологических наук (1970), профессор (1976), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997) .
 Хардик, Удо (74) — германский бизнесмен, основатель бренда Gerry Weber .
 Харрелл-Бонд, Барбара (85) — британский археолог .
 Цзи Чуньхуа (57) — китайский актёр и балетмейстер-постановщик .

10 июля 

 Балча, Кебеде (66) — эфиопский марафонец, серебряный призёр чемпионата мира 1983 .
 Бенеттон, Карло (74) — итальянский бизнесмен, сооснователь и владелец дома моды и группы компаний Benetton Group .
 Брежнев, Андрей Юрьевич (57) — советский экономист и российский политик, внук Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева .
 Дементей, Николай Иванович (88) — советский и белорусский партийный и государственный деятель, председатель Президиума Верховного Совета БССР (1989—1990), председатель Верховного Совета БССР (1990—1991) .
 Кинг, Клайв (94) — британский писатель .
 Манн, Джессика (80) — британская писательница .
 Матузов, Николай Игнатьевич (89) — советский и российский правовед и педагог, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1995) .
 Моргентау, Генри (101) — американский писатель и телевизионный продюсер .
 Ольсен, Ян Хенри (61) — норвежский государственный деятель, министр рыболовства (1992—1996) .
 Регец, Юлиус (92) — словацкий оперный певец .
 Рота, Баттиста (85) — итальянский футболист и футбольный тренер, обладатель Кубка Италии (1962/63) .
 Стормер, Джон (90) — американский религиозный и антикоммунистический писатель .
 Суслин, Андрей Александрович (67) — советский и российский математик, лауреат премии Коула .
 Томан, Ладислав (83) — чехословацкий волейболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Токио 1964 .
 Ху Шэн-Чэн (77) — тайваньский экономист, министр Совета по экономическому планированию и развитию .

9 июля 

 Винклер, Ханс Гюнтер (91) — немецкий спортсмен-конник, пятикратный олимпийский чемпион (1956—1964, 1972) и чемпион Германии .
 Вудман, Мэрион (89) — канадская писательница .
 Демерт, Стефан (78) — шведский певец и автор песен .
 Калеминцев, Леонид Евдокимович (88) — советский судостроитель, рабочий Северного машиностроительного предприятия, Герой Социалистического Труда (1974) 
 Каррингтон, Питер (99) — британский государственный деятель, лорд, министр иностранных дел Великобритании (1979—1982), генеральный секретарь НАТО (1984—1988) .
 Кумар Азад, Кави — индийский киноактёр .
 Ларин, Владимир Владимирович (61 или 62) — российский биолог, основатель и директор Путоранского заповедника (с 1995) .
 Нассен, Оливер (66) — британский композитор и дирижёр, отец оперной певицы Сони Нассен .
 Розинг, Ханс Павиа (70) — датский гренландский политик, депутат фолькетинга Дании .
 Симонян, Карен Арамович (82) — армянский прозаик, писатель-фантаст, сценарист .
 Сластников, Николай Павлович (63) — советский и российский поэт и журналист .
 Тромон, Мишель (81) — бельгийский политический и государственный деятель, губернатор Эно (1983—2004) .
 Хабачев, Лев Давидович (77) — советский и российский энергетик, профессор, доктор экономических наук, генеральный директор АО «ЛОЭСК» (2004—2008), председатель совета директоров компании «ЛОЭСК» (с 2009 года) .

8 июля 

 Вандзина, Карло (67) — итальянский кинорежиссёр-комедиограф, сценарист и продюсер .
 Ганичев, Валерий Николаевич (84) — советский и российский писатель, журналист, общественный деятель, доктор исторических наук (1978), председатель Союза писателей России (1994—2018) .
 Гилзен, Алан (79) — британский футболист («Тоттенхэм»), отец футболиста Иана Гилзена .
 Гофман, Альберт Леонидович (80) — советский и российский флейтист, педагог, народный артист РСФСР (1989) .
 Дангл, Войтех (81) — словацкий военный историк и публицист .
 Джейкоб М. М. (90) — индийский государственный деятель, губернатор штата Мегхалая (1995—2007) .
 Миллс, Барри (70) — американский расист и преступник, один из лидеров «Арийского братства» .
 Рей, Роберт Дольф (89) — американский государственный деятель, губернатор Айовы (1969—1983) .
 Рэмзи, Фрэнк (86) — американский баскетболист, семикратный чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» .
 Файо, Янош (81) — венгерский художник .
 Таб Хантер (86) — американский актёр и певец .
 Шелтон, Лонни (62) — американский баскетболист, чемпион НБА (1978/1979) .

7 июля 

 Гришин, Анатолий Михайлович (79) — советский и российский физик-механик, доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации .
 Джонсон, Алан (81) — американский хореограф, трёхкратный лауреат премии Эмми .
 Зотов, Евгений Иванович (92) — советский государственный деятель, председатель Йошкар-Олинского горисполкома (1968—1981) .
 Лалмас, Хасен (75) — алжирский футболист .
 Лоу, Гарри (65) — ямайский рок-гитарист (Big Sugar) .
 Лукьяненко, Левко Григорьевич (89) — советский диссидент и украинский политик, один из основателей Украинской Хельсинкской группы, депутат Верховной рады Украины первого, второго, четвёртого и пятого созывов, Герой Украины (2005), лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2016) .
 Мишель Бурбон-Пармский (92) — итальянский принц, военный, гонщик; сын принца Рене Бурбон-Пармского .
 Мустафаев, Фейруз Раджаб оглы (84) — азербайджанский советский партийный и государственный деятель. Герой Социалистического Труда (1981), премьер-министр (1992) .
 Нагарэ, Масаюки (95) — японский скульптор-модернист .
 Напреенко, Пётр Иванович (83) — советский и российский государственный деятель, председатель Обнинского горисполкома (1983—1990) .
 Саркар, Рани (86) — бангладешская киноактриса .
 Ханикатт, Тайлер (27) — американский баскетболист; самоубийство .
 Хоффман, Брет (51) — американский певец .
 Цветков, Юрий Дмитриевич (85) — советский и российский химикофизик, академик РАН (1997) .

6 июля 

 Белоусова, Евгения Михайловна (93) — советская и российская артистка оперетты, солистка Краснодарского театра музыкальной комедии (1954—1994), заслуженная артистка РСФСР (1960) .
 Вегад, Амритлал (89) — индийский писатель .
 Гергалов, Александр Васильевич (62) — российский оперный певец (баритон), солист Мариинского театра оперы и балета (с 1991), заслуженный артист Российской Федерации (2002)  (о смерти стало известно в этот день).
 Грассл, Джон Фредерик (78) — американский морской биолог, лауреат медали Бенджамина Франклина (2009) и премии Японии (2013).
 Илиевски, Влатко (33) — македонский рок-певец и актёр .
 Илия (Казанцев) (47) — архиерей Русской православной церкви, епископ Бирский и Белорецкий (с 2017 года) .
 Исидзака, Кимисигэ (92) — японский иммунолог, открывший аллергены класса lgE .
 Мартин, Винс (81) — американский фолк-певец .
 Монсада, Сантьяго (80) — испанский драматург, писатель и сценарист .
 Пешков, Сергей Фёдорович (65) — советский и российский виолончелист, педагог, художественный руководитель Екатеринбургского муниципального оркестра «B-A-C-H» (с 2000) и струнного квартета «Виртуозы Екатеринбурга», заслуженный артист Российской Федерации (1994) .
 Проетто-Фрау, Джузеппина (116) — итальянская долгожительница, старейшая верифицированная жительница Европы .
 Розье, Клиффорд (45) — американский баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации .
 Сёко Асахара (63) — основатель и руководитель японской секты «Аум Синрикё»; казнён .
 Толедо Корро, Антонио (99) — мексиканский государственный деятель, губернатор Синалоа (1981—1986)  .

5 июля 

 Бюде, Франсуа (77) — французский автор-исполнитель .
 Ганевская, Ганна Владимировна (91) — советский и российский художник по костюмам .
 Голод, Евгений Соломонович (82) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук (1999), заслуженный профессор Московского университета (2011), соавтор теоремы Голода — Шафаревича .
 Гусева, Алла Валентиновна (61) — советский и российский искусствовед, директор Музея истории города Сочи (1974—2018) .
 Кнорре, Дмитрий Георгиевич (91) — советский и российский биохимик, академик РАН (1991; академик АН СССР с 1981) .
 Ланцман, Клод (92) — французский журналист и кинорежиссёр-документалист .
 Маллой, Джим (87) — американский звукорежиссёр, лауреат премии «Грэмми» (1964) .
 Рыжак, Николай Викторович (73) — советский и российский организатор производства, генеральный директор компании «Алтайкровля», депутат Государственной думы Российской Федерации пятого созыва (2007—2011) .
 Семёнова, Лилия Анатольевна (62) — российский театральный деятель, директор молодёжного театра драмы «На Фонтанке» (Санкт-Петербург) (с 2011) .
 Сирома, Адаму (83) — нигерийский государственный деятель, министр финансов Нигерии (1999—2003)  .
 Сафаров, Рубен Акопович (85) — советский и узбекский журналист, учёный, действительный член Академии наук Республики Узбекистан, заслуженный работник культуры Узбекистана .
 Сюффран, Мишель (86) — французский писатель .
 Торан, Жан-Луи (75) — французский куриальный кардинал и ватиканский дипломат, председатель Папского Совета по межрелигиозному диалогу (с 2007 года), камерленго Римско-католической церкви (с 2014 года)  .
 Шульц, Эдвард (62) — американский журналист, ведущий телеканала Russia Today .
 Юрьев, Олег Александрович (58) — российский писатель, поэт и драматург, переводчик, литературный критик .

4 июля 

 Аджи, Букари (79) — нигерский политик и государственный деятель, премьер-министр (1996) .
 Аннус, Лембит Эльмарович (76) — советский и эстонский политик, первый секретарь ЦК Компартии Эстонии (на платформе КПСС) (1990—1991), член Политбюро ЦК КПСС (1991), главный редактор журнала Eesti Kommunist .
 Гамбургер, Эрнст (85) — бразильский физик и популяризатор науки, лауреат премии Калинги (2000) .
 Дирикс, Хенри (90) — бельгийский футболист, игрок сборной Бельгии .
 Клансье, Жорж-Эммануэль (104) — французский писатель .
 Куликов, Борис Иванович (86) — советский и российский хоровой дирижёр, педагог, ректор Московской государственной консерватории (1975—1990) .
 Кэмпейн, Кармен (58) — канадская певица .
 Мангахас, Рохелио (79) — филиппинский художник и поэт .
 Муртазалиев, Гилат Абдуллаевич (77) — советский и российский дагестанский боксер, мастер спорта СССР .
 Свифт, Ричард (40) — американский рок-музыкант (The Black Keys) .
 Субраков, Ричард Иосифович (77) — советский и российский хакасский художник .

3 июля 

 Абандзуну, Пьер-Эрнест — конголезский государственный деятель (Республика Конго), министр научных исследований (2005—2007) .
 Баэс Мелья, Фернандо (61) — доминиканский продюсер, режиссёр и фотограф; ДТП .
 Бехбаханян, Джафар (115) — швейцарский долгожитель ирано-армянского происхождения, старейший неверифицированный житель Швейцарии .
 Востряков, Игорь Дмитриевич (79) — советский и российский карельский детский писатель .
 Гамзатов, Гамзат Магомедович (79) — советский и российский дагестанский общественный деятель, генеральный директор ОАО «Дагэнерго», председатель Общественной палаты Дагестана, президент международного фонда Расула Гамзатова .
 Григорян, Саркис Абрамович (64) — армянский гандболист, спортивный функционер, президент Федерации гандбола Армении (с 2002) .
 Диас, Алан (71) — американский фотожурналист, лауреат Пулитцеровской премии (2001) .
 Иванов, Михаил Владимирович (87) — советский и российский микробиолог, академик РАН (1991; академик АН СССР с 1987) .
 Мартр, Анри (90) — французский авиационный инженер, руководитель Генеральной дирекции по вооружению (1977—1983), генеральный директор Aérospatiale (1983—1992) .
 Мюллер, Робби (78) — нидерландский кинооператор.
 Находкин, Николай Григорьевич (93) — советский и украинский физик, академик НАН Украины (1990) .
 Орлов, Борис Георгиевич (73) — советский и российский тренер по спортивной гимнастике .
 Смит, Брэдфорд (86) — американский астроном, первооткрыватель спутника Урана Бианка (1986) .
 Суханов, Геннадий Иванович (96) — советский и российский театральный деятель, директор БДТ имени Г. А. Товстоногова (1979—1996) .
 Чхеидзе, Нино Викторовна (99) — советская и грузинская актриса театра и кино, артистка Тбилисского театра драмы имени Котэ Марджанишвили .

2 июля 

 Батлер, Генри (69) — американский джазовый пианист .
 Бурешова, Дагмар (88) — чешский государственный деятель, министр юстиции Чехии (1989—1990), председатель Народного собрания Чехии (1990—1992) .
 Иса, Мухаммад (69) — тринидадский футболист и футбольный тренер .
 Кравченко, Леонид Петрович (80) — советский и российский журналист, главный редактор газеты «Труд» (1980—1985), председатель Гостелерадио СССР (1990—1991) .
 Леметр, Морис (92) — французский художник, один из основателей леттризма, ближайший соратник Исидора Изу .
 Лиу Боли (87) — китайский ядерный химик .
 Лонгмьюир, Алан (70) — британский рок-музыкант (Bay City Rollers) .
 Митчисон, Денис (98) — британский бактериолог .
 Надкарми, Джаянт (86) — индийский военный деятель, начальник военно-морского штаба, адмирал (1987—1990) .
 Саркисян, Надежда (64) — советская и армянская эстрадная певица, заслуженная артистка Армении (2010), мать эстрадной певицы Эммы Беджанян .
 Сейфарт, Анхель Роберто (76) — парагвайский государственный деятель, вице-президент Парагвая (1993—1998) .
 Уотроус, Билл (79) — американский джазовый тромбонист .
 Фроман-Мёрис, Анри (95) — французский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в CCCP (1979—1981) .
 Халезин, Александр Павлович (67) — советский и российский юрист, прокурор Кемеровской области (2000—2012); самоубийство .
 Черна, Эмма (81) — чешская актриса театра и кино .
 Эллис, Ричард (71) — американский математик .

1 июля 

 Армандо (Герман Дирк ван Додеверд) (88) — нидерландский поэт и художник .
 Димитров, Божидар (72) — болгарский общественный и политический деятель, профессор, директор Национального исторического музея Болгарии, министр по делам болгарской диаспоры за рубежом, публицист .
 Кардарелли, Амос (88) — итальянский футболист, участник Летних олимпийских игр (1952) .
 Корбье, Франсуа (73) — французский автор-исполнитель .
 Линн, Джиллиан (92) — британская балерина и хореограф .
 Лозовая, Ольга Олеговна (46) — российская артистка оперетты, солистка Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии (с 1999), заслуженная артистка Российской Федерации (2005) .
 Петрис, Джанфранко (81) — итальянский футболист («Фиорентина», «Лацио»), обладатель Кубка Италии (1961) .
 Фиглер, Дик (79) — американский журналист, драматург и телеведущий, лауреат Премии Пибоди (1991) .
 Финта, Ласло (84) — венгерский дизайнер-конструктор, один из создателей автобуса Ikarus .
 Харт, Джулиан Тюдор (91) — британский врач и исследователь, автор обратного закона здравоохранения Харта  .
 Хиллман, Гордон (74) — британский археолог .